Bärentatzen steht für:
 eine Schweizer Volksmusikgruppe, siehe Edi Bär

Siehe auch:
 Bärentatze (Begriffsklärung)